Glomus (fong), fongs micorriza associats amb plantes i presents de manera natural en els sòl i utilitzats com adob natural
 Glomus (tumor)
 Cèl·lula glomus